Оди́лия — женское имя французского происхождения:

  (IV век) — святая католической церкви.
 Одилия Эльзасская (ок. 662—720) — католическая святая, , покровительница Эльзаса.
 Одилия — персонаж балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» (1877), дочь злого волшебника.
 Сент-Одиль (, ), в переводе «Гора святой Одилии».

См. также 
 Оттилия